Kappelhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Kappelhoff (* 1949), Historiker, Archivar und von 2005 bis 2014 Präsident des Niedersächsischen Landesarchivs in Hannover
 Doris Mary Ann Kappelhoff (1922–2019), US-amerikanische Filmschauspielerin und Sängerin, siehe Doris Day
 Peter Kappelhoff (* 1944), deutscher Soziologe

Siehe auch:
 Kappelhof